Бургундцы (не путать с бургундами - древнегерманским племенем) - жители Бургундии.
 Бургундцы — название политической партии во Франции во время Столетней войны, противостоявшей партии «арманьяков».

См. также 
 Бургунды